Tödliche Verführung steht für:

 UV – Tödliche Verführung, Alternativtitel von In der Glut der Sonne, französischer Film von Gilles Paquet-Brenner (2007)
 Under the Skin – Tödliche Verführung, Alternativtitel von Under the Skin (2013), britischer Film von Jonathan Glazer (2013)
 Ein starkes Team: Tödliche Verführung, deutscher Fernsehfilm von Daniel Helfer (2015)